Aalkasten steht für:

 ein Fanggerät, siehe Aalreuse 

 Aalkasten (Boitzenburger Land), Wohnplatz im Ortsteil Funkenhagen der Gemeinde Boitzenburger Land, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Aalkasten (See) in Brandenburg bei Zeschdorf